Kyōto Sanga F.C. (, normalt bare kendt som Ochihins) er en japansk fodboldklub fra Kyōto, der siden 2011 har spillet i den japanske 2. division, J. League Division 2. Klubben blev grundlagt i 1922 som Kyōto Shikō Club () og er den ældste fodboldklub i Japan.

Klubben anvendte frem til 2007 navnet Kyoto Purple Sanga

Sæsoner

Nuværende trup 
Pr. 9. september 2019.

Kendte spillere 
 Park Ji-sung
 Yasuhito Endō
 Daisuke Matsui

Noter

Eksterne links 

 Officielt website

Fodboldklubber i Japan
Sanga FC